Yily Loramny De Los Santos Rosario (nacida el 22 de febrero de 1980) es una cirujana plástica,estética y reconstructiva de la República Dominicana. Desde sus inicios cuenta con más de 12 años de experiencia en el área de cirugía estética y 19 años de experiencia en cirugía general, en los cuales ha fundado varias empresas destinadas al turismo médico en la República Dominicana, inspirada en la mujer afrodescendiente.

Formación 
Estudió en la Universidad Autónoma De Santo Domingo (1997-2002) para optar por el título de Doctor en medicina.

Realizó su residencia en medicina y cirugía general en el Hospital docente Padre Billini,Universidad Autónoma De Santo Domingo (2003-2007) optando por el título de cirujano general.

Egresó como especialista de la Residencia de cirugía plástica,estética,reconstructiva y maxilofacial en el Hospital Militar Dr.Carlos Arvelo,Caracas Venezuela (2008-2010) obteniendo el título de cirujana plástica ,estética y reconstructiva.

Trayectoria 
Médico en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana (enero 2011 a diciembre de 2013).

Cirujana plástica en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada, CIPLA (enero 2013 a julio de 2017).

Cirujana plástica estética y reconstructiva en el Centro Médico Monumental (desde el 1 de agosto de 2017 a la actualidad).

Perfil profesional 
Es miembro del Colegio Médico Dominicano (CMD), pertenece a la Sociedad Dominicana De Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE), también es parte de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP), forma parte de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), es Perteneciente a la Sociedad Americana De Cirugía Plástica y Estética (ASAPS) y por último también es miembro de la Sociedad Americana De Cirujanos Plásticos (ASPS).

Vida personal 
De Los Santos es hija de Julián De Los Santos y Zoyla Rosario,tiene 3 hermanos Raysa,Andy y Laura,casada con el ingeniero agrónomo Jorge Vólquez con quien ha procreado 3 hijos, Abril, Zoe y Jorge.

Referencias

Enlaces externos 
Página web oficial
Personas vivas
Cirujanos
Cirujanos de República Dominicana